Jandaia é uma empresa fabricante de material escolar e Informatica. A empresa esta localizada no estado de São Paulo no Jardim Vera Tereza em Caieiras São Paulo - SP.

Ligações externas 

Site Oficial

Empresas de São Paulo (cidade)